Ženská dvouhra Taiwan Open 2017 probíhala na přelomu ledna a února 2017. Do singlové soutěže tchajpejského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Venus Williamsová, která zvolila start na paralelně probíhající ruské halové události St. Petersburg Ladies Trophy.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená 22letá Elina Svitolinová z Ukrajiny, jež ve finále zdolala za 68 minut hry nenasazenou čínskou tenistku Pcheng Šuaj po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Taiwan Open
WTA Tour 2017
Sport na Tchaj-wanu v roce 2017